Le mot juré peut désigner :
 juré, un membre d'une corporation désigné par le président pour faire appliquer les règlements intérieurs de celle-ci ;
 juré, un membre d'un jury d'assises, parfois utilisé improprement, pour évoquer les membres de jurys, de façon plus générale ;
 Juré, une commune française de la Loire.

Patronyme 
 Daniel Juré, un photographe